Il singolare dell'ATP Bologna Outdoor 1998 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Julián Alonso Pintor ha battuto in finale Karim Alami 6-1,6-4.

Teste di serie 

 Alberto Berasategui (primo turno, ritiro)
 Francisco Clavet (primo turno)
 Julián Alonso (campione)
 Galo Blanco (primo turno)

 Carlos Costa (quarti di finale)
 Karim Alami (finale)
 Fernando Meligeni (primo turno)
 Dominik Hrbatý (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Bologna Outdoor 1998
ATP Tour 1998